O Grémio Sportivo Castilho (crioulo cabo-verdiano, ALUPEC: Kastidju, crioulo de São Vicente: Castilh')  é uma clube multiesportes sediado na ilha do São Vicente de Cabo Verde.  Há no clube departamentos que incluem: futebol, basquete, natação, vôlei e atletismo.

História
O clube fundado a 1923 e nomeado por escritor português António Feliciano de Castilho. O clube comemora na 10ª aniversario em 1933 e 25ª aniversario em 1948.

Disputa o Campeonato Cabo-verdiano de Futebol, do qual foi campeão em 1973, ao derrotar o Vitória de Praia por 1 x 0.

O clube comemora na 50ª aniversario em 1973

Títulos de futebol
 Pôs-independência:
 Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol: 1
1972/73
 Liga Insular de São Vicente: 2
1972/73, 1973/74

Futebol

Palmarés

Classificações regionais
{| bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="2" cellspacing="2" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse; text-align:center" style="font-family:arial;"
|-bgcolor="#868686" style="color: #ffffff"
| width="100" align="center"|Temporada
| width="25" align="center"|Div
| width="25" align="center"|Pos
| width="70" align="center"|Pts
| width="30" align="center"|J
| width="30" align="center"|V
| width="30" align="center"|E
| width="30" align="center"|D
| width="30" align="center"|G.M.
| width="30" align="center"|G.S.
| width="30" align="center"|Diff.
|- align=center
|2013-14||2||8||8 pts||14||2||2||10||10||32||-22
|- align=center
|2014-15||3||2||-||-||-||-||-||-||-||-
|- align=center
|2015-16||3||2||-||-||-||-||-||-||-||-
|- align=center
|2016-17||3||bgcolor=#B9FFB9|1||18 pts||10||5||3||2||15||5||+10
|- align=center
|2017-18||2||6||12 pts||14||3||2||9||15||17||-2
|- align=center
|2018-19||2||bgcolor=FFE9E9|7''||8 pts||14||2||2||10||13||33||-20
|}

Taças de Associações

EstatísticasMelhor posição: 1a (regional)Apresentadas em campeonatos regionais: 85/86Apresentadas em taças regionais: 18Apresentadas em taças das associaões (torneios das aberturas):''' 18

Notas

Liga Insular de São Vicente